Ischma ist der Name mehrerer geographischer Objekte in Russland:
 Ischma (Archangelsk), Dorf in der Oblast Archangelsk
 Ischma (Komi), Dorf und Rajonverwaltungszentrum in der Republik Komi
 Ischma (Nischni Nowgorod), Siedlung der Oblast Nischni Nowgorod
 ehemaliger Name der Stadt Sosnogorsk (bis 1957)

 Ischma (Petschora), Nebenfluss der Petschora
 Ischma (Usta), Nebenfluss der Usta